in samenstellingen:
Saint-Benoist-sur-Mer,  Vendée 
Saint-Benoist-sur-Vanne, Aube 
ook:
gemeenten met de naam Saint-Benoît